Дудчино — деревня в Невельском районе Псковской области, Туричинская волость
 Дудчино — село в Каховском районе Херсонской области Украины.